De DFB-Pokal 1973/74 was de 30e editie van de strijd om Duitse voetbalbeker. Het toernooi begon op 1 december 1973 en de finale werd gespeeld op 17 augustus 1974. Er deden 32 teams mee aan dit toernooi. In totaal werden er 38 wedstrijden gespeeld. Eintracht Frankfurt won de finale tegen Hamburger SV met 3-1 na verlenging. In de finale waren 52.800 toeschouwers en de wedstrijd werd gefloten door Hans-Joachim Weyland. De wedstrijd werd gespeeld in het Rheinstadion bij Düsseldorf.

Eerste ronde

Terugwedstrijden

8ste finale

Terugwedstrijden

Kwart finale

Terugwedstrijd

Halve finale

Finale 

DFB-Pokal naar seizoen
Duits competitievoetbal 1972/73
Bekervoetbal 1972/73